Đại Đồng (Hanoi)
 Đại Đồng (Hải Phòng)
 Đại Đồng (Tiên Du, Bắc Ninh)
 Đại Đồng (Thuận Thành, Bắc Ninh)
 Đại Đồng (Hải Dương)
 Đại Đồng (Quảng Nam)
 Đại Đồng (Vĩnh Phúc)
 Đại Đồng (Lạng Sơn)
 Đại Đồng (Yên Bái)
 Đại Đồng (Hưng Yên)